Humahuaca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Humahuaca, kommun, Jujuy, 
 Humahuaca (kommunhuvudort i Argentina), Jujuy, 

Robotskapade Argentinaförgreningar